Wojna domowa w Bizancjum (1321–1328)
 Wojna domowa w Bizancjum (1373-1379)